Rieden kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Rieden, Sankt Gallen, ort,

Tyskland 

 Rieden, Mayen-Koblenz – kommun i Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz, 
 Rieden, Ostallgäu – kommun i Landkreis Ostallgäu, Bayern, Schwaben, 
 Rieden, Amberg-Sulzbach – kommun i Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern, Oberpfalz, 
 Rieden am Forggensee – kommun i Landkreis Ostallgäu, Bayern, Schwaben,